BOL ali Bol je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Bolivijo.
 bol - del indijskega ritma
 Bol - mesto na otoku Brač na Hrvaškem
 Bol - mesto v Čadu

Glej tudi 

Kratice